Rosi ima više značenja:

 Rosi (Asti)
 Rosi (Bjela)
 Rosi (Kjeti)
 Rosi (Kuneo)
 Rosi (Đenova)
 Rosi (Parma)
 Rosi (Savona)
 Rosi (Verona)
 Rosi (Vičenca)